Pezzey ist der Familienname folgender Personen:

 August Pezzey der Ältere (1847–1915, auch: 1850–1915), österreichischer Maler
 August Pezzey der Jüngere (1875–1904), österreichischer Maler
 Bruno Pezzey (1955–1994), österreichischer Fußballer
 Hans Pezzey (1875–1931), österreichischer Maler